Malá Čermná
 Velká Čermná – Czermna (Kudowa-Zdrój)
 Čermná ve Slezsku

Zobacz też: Czermna